«Мальтийский интернационал» () — всемирное благотворительное агентство Суверенного Мальтийского ордена для гуманитарной помощи со статусом неправительственной организации. Организация имеет более чем 50-летний опыт в оказании гуманитарной помощи, и в настоящее время охватывает около 100 проектов в 20 странах, в Африка, Азии и обеих Америках. 24 национальные ассоциации и приорства ордена Мальты являются членами Malteser International.

«Мальтийский интернационал» оказывает гуманитарную помощь с 1956 года. Примерно 30 специалистов в штаб-квартире в Кельне и 120 специалистов за её пределами, а также от 700 до 750 штатных сотрудников на местах обеспечивают реализацию проектов в более чем в 30 странах мира. Мальтийский Интернационал проявляет активность в Азии, Африке, на Балканах, в Центральной и Восточной Европе в сфере оказания чрезвычайной медицинской помощи и реабилитации.

Примеры деятельности 
 помощь при землетрясении и в восстановлении в Индии и Сальвадоре (с 2001)
 помощь беженцам в Афганистане (с 2001)
 базовый проект контроля за здоровьем в Мьянме (с 2001)
 помощь в восстановлении скорой помощи и здравоохранения в Северном Ираке (2003)
 помощь беженцам в Демократической республике Конго (2003)
 помощь при землетрясении и в восстановлении в Баме, Иран (2004)
 помощь беженцам в Дарфуре, Судан (2004)
 помощь жертвам цунами в Южной и Юго-Восточной Азии (2005)
 помощь голодающим поселениям Нигера и Мали (2005)
 помощь жертвам урагана в Новом Орлеане, США (2005)
 помощь жертвам землетрясения в Пакистане (2005)
 медицинская помощь жертвам землетрясения на Яве, Индонезия (2006)
 помощь жертвам землетрясения на Гаити (2010)
 помощь жертвам тайфуна Хайян (2013)
 помощь жертвам наводнения на Балканах

Помощь беженцам из Украины (2022)

Примечания

Ссылки 
 Сайт
 сайт ордена на русском

Международные благотворительные организации
Организации Римско-католической церкви
Организации Германии
Мальтийский орден